3 miejscowości w Polsce: 
 Starczanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina 
 Starczanowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina 
 Starczanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Nekla